Coutures kan syfta på:

Frankrike 

 Coutures, Dordogne, kommun i departementet Dordogne, 
 Coutures, Gironde, kommun i departementet  Gironde, 
 Coutures, Maine-et-Loire, kommun i departementet Maine-et-Loire, 
 Coutures, Tarn-et-Garonne, kommun i departementet Tarn-et-Garonne,

Se även 
 Couture
 La Couture